Iàblotxni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Iàblotxni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia